Бианка () — спутник планеты Уран. Была открыта 23 января 1986 года по снимкам, сделанным аппаратом «Вояджер-2», и получила временное обозначение S/1986 U 9. Названа по имени персонажа из пьесы Шекспира «Укрощение строптивой». Также обозначается как Уран VIII.

Бианка принадлежит к группе Порции, которая также включает в себя Крессиду, Дездемону, Джульетту, Порцию, Розалинду, Купидона, Белинду и Пердиту. У этих спутников схожие орбиты и фотометрические свойства.
За исключением орбиты, радиуса в 27 км и геометрического альбедо 0,08, о Бианке практически ничего не известно.

На снимках, переданных «Вояджером-2», Бианка выглядит как продолговатый объект, направленный своей главной осью на Уран. Соотношение её поперечного размера к продольному составляет 0,7 ± 0,2. Поверхность имеет серый цвет.

Примечания

Ссылки 
  by NASA’s Solar System Exploration

Спутники Урана
Объекты, названные в честь литературных героев